Kütahya (provincie), een provincie van Turkije
 Kütahya (district)
 Kütahya (stad), de hoofdstad van deze provincie